A8 ou ISO 216 — tamanho de papel
 A8 (míssil) — míssil
 A8 (autoestrada) — em Portugal

Desambiguação